Јагода Краљ (Вараждин, 7. јун 1953) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|0
|0
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|3
|2
|0
|2
|5
|12
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|4
|1
|3
|8
|21
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1972. || Лов на јелене || Викулићева кћер
|-
| 1974. || Ноктурно (ТВ филм)|| /
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Тајница
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Сестра Николе Тесле
|-
| 1978. || Мачак под шљемом (ТВ серија) || Дјевојка са бијелом марамом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Ерогена зона || /
|-
| 1982. || Невоље једног Бранимира (ТВ серија) || Марија
|-
| 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија)|| Госпођа у чекаоници
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Мама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || На рубу памети (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Пут у Рај бизнис класом || /
|-
| 2007 2008. || Понос Раткајевих || Јела Мацан
|-
| 2009. || Мамутица (ТВ серија)|| Ана Кларић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Одмори се, заслужио си (ТВ серија) || Анкица
|-
| 2011. || Мезанин (кратки филм) || Мајка
|-
| 2012. || Недјељом ујутро, суботом навечер (ТВ серија) || Госпођа Кукић
|-
| 2013. || Свећеникова дјеца || Удовица (као Јагода Краљ-Новак)
|-
| 2008 2014. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Анита / Госпођа с мачком
|-
| 2015. || Да сам ја нетко (ТВ серија)|| Пијана возачица
|-
| 2016. || Ко те шиша (ТВ филм) || Драгица
|-
| 2016. || Новине (ТВ серија) || Истражитељица УСКОК-а
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те_
|-
| 2007. || Загорка (документарни филм) || Кума
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1953.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Вараждинци